Mérens (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Gers
 Mérens-les-Vals, andere Franse gemeente
 Ariégeois (paard), ook bekend als de Mérens ('Meeráh'), een paardenras uit de bergen